Ingrid Olsson kan syfta på:

 Ingrid Ohlsson, orienterare
 Ingrid Olson (född 1933), konstnär 
 Ingrid Olsson (född 1924), skådespelare
 Ingrid Olsson (född 1927), fysiker
 Ingrid Olsson (född 1977), författare
 Ingrid Olsson (född 1948), keramiker